Seierl ist der Familienname folgender Personen:

 Flora Miranda Seierl (* 1990), österreichische Modedesignerin, siehe Flora Miranda
 Wolfgang Seierl (* 1955), österreichischer Komponist und Gitarrist